2000 A.D. est un film hong-kongais réalisé par Gordon Chan en 2000.
 2000 A.D. est un magazine de comics de science-fiction.